Забайка́льцы:

 Забайкальцы — жители Забайкалья, гураны.
 «Забайкальцы» — роман Василия Балябина.

См. также